Ме́йо — деревня в канадской территории Юкон. Деревня расположена в 400 км к северо-западу от Уайтхорса на традиционной территории индейцев общины Начо-Ньяк-Дун и является центром добычи серебра в Юконе. 

Поселение на месте деревни Мейо было основано в 1903 году, статус муниципального образования получен в 1984 году.
По данным переписи населения 2006 года в деревне проживало 248 человек, что на 7 % меньше показателей 2001 года. Средний возраст жителей деревни 40,3 года.

Трасса серебряный маршрут проходит через деревню и соединяет её с другими бывшими центрами добычи серебра в Юконе, такими как Стьюарт-Кроссинг, Элса и Кино-Хилл. Кроме того, в деревне есть аэропорт.

Климат

Примечания 

Населённые пункты Юкона